Тисифона ( «мстительница за убийство») — в древнегреческой мифологии одна из эриний. Родилась от капель крови, хлынувших при оскоплении Урана. По описанию Вергилия, она сидит в Аиде на железной башне.

Другие Тисифоны 
В трагедии Еврипида «Алкмеон в Коринфе» Тисифона — дочь Алкмеона, рожденная Манто. Вместе с братом была отдана отцом на воспитание коринфскому царю Креонту. Она выросла такой красивой, что жена Креонта, опасаясь, как бы её супруг не сделал Тисифону своей женой, продала её в рабство. Алкмеон купил Тисифону, не подозревая, что это — его дочь; лишь позднее, когда он явился в Коринф за своими детьми, он узнал истину (Apollod. III 7, 7).

В литературе и искусстве 
 Фигурирует как персонаж в опере Ж.-Ф.Рамо «Ипполит и Арисия» (1733).
 Появляется на маскараде как фурия в философской драме «Фауст» И. В. Гёте (1831).
 Персонаж фантастического романа Дэвида Вебера «Дорога ярости» (вселяется в душу космического коммандос).
 Персонаж романа «Загадка Сфинкса» А. В. Рябинина.

В астрономии 
 Её именем назван астероид (466) Тисифона.

Примечания 

Древнегреческие богини
Боги мщения
Боги по алфавиту
Подземное царство в древнегреческой мифологии